Гран-при Малайзии 2010 года (официально XII Petronas Malaysian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 4 апреля 2010 года на Международном автодроме Сепанга, Малайзия. Это была третья гонка сезона 2010 Формулы-1.
 Её выиграл Себастьян Феттель, а Марк Уэббер дополнил дубль Red Bull Racing.

На старте отсутствовал Педро де ла Роса, чья машина BMW Sauber заглохла во время инсталляционного круга (из боксов на стартовую решетку), его место на старте гонки было пустым.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Возможные претенденты на победу в чемпионате выделены жирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии